Mossaholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mossaholmarna, Houtskär, Åboland, 
 Mossaholmarna (sydöst om Kasnäs, Kimitoön), Åboland, 
 Mossaholmarna (söder om Biskopsö, Kimitoön), Åboland,

Se även
Mossaholmen

Robotskapade Finlandförgreningar